Бульо́тка (от , которое в прошлом обозначало бульотку) — сосуд для кипятка, предназначенный для сервировки чайного стола и поддержания необходимой температуры воды.

Бульотка представляет собой металлическую ёмкость с крышкой на подставке, снабжённую ручкой и носиком, как у чайника, или же сливным краником, как у самовара. По своему назначению бульотка несколько напоминает самовар, но в отличие от него обычно не имеет внутреннего очага, а обогревается расположенной снизу горелкой (спиртовкой). Однако изготавливались и модели с внутренней трубой, в которую помещался раскалённый предмет для нагревания («гиря»).

Бульотка предназначалась для сервировки чайного стола, но не для кипячения воды, а лишь для поддержания температуры кипятка. Эта функция бульотки разительным образом отличала её от самовара, в котором вода сначала кипятилась, а после кипячения остывала, поэтому для нового кипячения самовар нужно было снова растопить.

Бульотки выпускались различной формы, имели различное стилистическое оформление и иногда могли быть снабжены различными дополнительными функциями, такими, как несколько краников или внутренняя труба для подогрева.

См. также 
 Доливной чайник
 Термопот
 Кипятильник
 Музей самоваров и бульоток

Примечания

Литература 
 
 

Чайная посуда
Водонагреватели